Ti, TI, ti eller T.I. har flere betydninger:

 10 (tal) – det naturlige tal efter 9
 Titan (grundstof) – Grundstoffet titanium
 Teknologisk Institut
 Texas Instruments – amerikansk elektronik virksomhed
 T.I. (Clifford Joseph Harris Jr.) – amerikansk hip-hop artist med kunstnernavnet T.I.